Saint-Avit (Charente), municipi francès al departament de Charente 
 Saint-Avit (Drôme), municipi francès al departament de la Droma 
 Saint-Avit (Landes), municipi francès al departament de les Landes (regió de l'Aquitània)
 Saint-Avit (Loir i Cher), municipi francès al departament del Loir i Cher 
 Saint-Avit (Òlt i Garona), municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de l'Aquitània)
 Saint-Avit (Puèi Domat), municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Saint-Avit (Tarn), municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Saint-Avit-de-Soulège, municipi francès al departament de la Gironda (regió de l'Aquitània)
 Saint-Avit-de-Tardes, municipi de França departament de Cruesa (regió de Llemosí)
 Saint-Avit-de-Vialard, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Saint-Avit-Frandat, municipi francès al departament del Gers i a la regió de Migdia-Pirineus
 Saint-Avit-le-Pauvre, municipi de França departament de Cruesa (regió de Llemosí)
 Saint-Avit-les-Guespières, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Saint-Avit-Rivière, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Saint-Avit-Saint-Nazaire, municipi francès al departament de la Gironda (regió de l'Aquitània)
 Saint-Avit-Sénieur, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, municipi francès a la regió de l'Aquitània